San Marko ima više značenja:
 San Marko (Bolonja)
 San Marko (Kampobaso)
 San Marko (Kazerta)
 San Marko (Kjeti)
 San Marko (Kuneo)
 San Marko (Fermo)
 San Marko (Frozinone)
 San Marko (Latina)
 San Marko (Leko)
 San Marko (Mačerata)
 San Marko (Matera)
 San Marko (Mesina)
 San Marko (Padova)
 San Marko (Peruđa)
 San Marko (Ravena)
 San Marko (Rimini)
 San Marko (Rim)
 San Marko (Salerno)
 San Marko (Sasari)
 San Marko (Torino)
 San Marko (Udine)
 San Marko (Verčeli)
 San Marko (Vibo Valencija)